«Прикосновение ангела» () — американский драматический сериал, который транслировался на CBS с 21 сентября 1994 года по 27 апреля 2003 года. Созданный Джоном Масиусом и произведенный Мартой Уильямсон, сериал рассказывал об ангеле Монике, которую играла Рома Дауни, помогающей различным людям в трудных ситуациях под наставничеством Тесс в исполнении Деллы Риз. В более поздних сезонах к сериалу присоединился Джон Дай в роли ангела смерти Эндрю и Валери Бертинелли в роли ещё одного ангела — Глории.

Сериал добился коммерческого успеха и благоприятных отзывов от критиков. «Прикосновение ангела» был одним из самых рейтинговых сериалов канала CBS в девяностых годах. Сериал достиг пика популярности в сезоне 1997-98 гг., когда его смотрело в среднем более 21 миллиона зрителей. В период между 1997—2000 годами сериал одиннадцать раз выдвигался на соискание премии «Эмми», однако не выиграл ни одной премии. Также сериал неоднократно номинировался на премии «Золотой глобус» и Гильдии киноактёров США. В 1996 году был запущен спин-офф сериала под названием «Земля обетованная», который просуществовал три сезона. В общей сложности сериал транслировался на протяжении девяти сезонов, включающих в себя 211 эпизодов.

Актёры и персонажи

Основной состав 
 Рома Дауни — Моника
 Делла Риз — Тесс
 Джон Дай — Эндрю (1996—2003)
 Валери Бертинелли — Глория (2001—2003)

Второстепенный состав 
 Алексис Крус — Рафаэль
 Пол Уинфилд — Сэм
 Чарльз Роккет — Адам
 Рэнди Трэвис — Уэйн
 Клорис Личмен — Рич
 Билл Косби — Фил
 Жасмин Гай — Кэтлин
 Джон Шнайдер / Томас Деккер / Мэнди Патинкин / Дэвид Огден Стирс — сатана
 Брюс Олтман — Генри

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Телесериалы США, запущенные в 1994 году
Драматические телесериалы США
Телесериалы об ангелах
Программы телеканала Си-би-эс
Телесериалы США в жанре фэнтези
Телесериалы CBS Paramount Television
Телесериалы США 1990-х годов
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 2003 году
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Юте